Cseh István (1762–1831) magyar katolikus püspök
 Cseh István (1909–1995) magyar szobrász
 Cseh István (1916–1975) magyar festő